De Adeccoligaen 2013 was het zeventiende seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 6 april en eindigde op 3 november 2013. Topscorer werd Jo Sondre Aas van Ranheim Fotball met 18 treffers in 29 duels. Het was de laatste keer dat uitzendburo Adecco zijn naam als sponsor verbond aan de competitie.

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie
 FK Bodø/Glimt en Stabæk promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Tromsø IL en Hønefoss BK.
 Sarpsborg 08 FF wist zich in de play-offs promotie/degradatie de nummers drie tot en met zes (IL Hødd, Ranheim, HamKam en Mjøndalen) van het lijf te houden, waardoor de club zich handhaaft op het hoogste niveau.
 Vard Haugesund, Kongsvinger, Follo en Elverum degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs
{{footballbox
|date       = 6 novemberKwartfinales
|time       = 12:30 uur
|team1      = Ranheim
|score      = 2 – 0
|team2      = Mjøndalen
|goals1     = Karl Morten Eek    Kristoffer Løkberg  
|stadium    = DnB Arena, Ranheim
|attendance = 1.300
|referee    = Espen Eskås }}

Sarpsborg handhaaft zich en speelt ook in 2014 in de Tippeligaen.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

FK Bodø/Glimt
Bijgaand een overzicht van de spelers van FK Bodø/Glimt, die in het seizoen 2013 onder leiding van trainer-coach Jan Halvor Halvorsen de titel opeisten in de Adeccoligaen en zo promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Noorse voetbal, de Tippeligaen.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2013
Noors voetbalelftal in 2013

2013
Competitievoetbal 2013